Sintagma palabra directamente procedente del griego σύνταγμα/syntagma, en idioma griego hace referencia a la preposición σύν/syn = con, junto a; y ταγμα/tagma= grupo; significando entonces un grupo reunido, un arreglo, algo coordinado y puede hacer referencia a:
 El sintagma de la lingüística.
Del anterior derivan varias clasificaciones:
Sintagma nominal
Sintagma verbal
Estructura sintagmática, eje sintagmático etc.
La Constitución Griega cuya primera promulgación data del año 1843.
La Plaza Syntagma en el centro de la actual ciudad de Atenas.
La Estación Syntagma del Attiko Metro (servicio de trenes metropolitanos del Ática) en Atenas, ubicada prácticamente bajo la plaza Syntagma y que comunica, entre otros sitios, al centro moderno de Atenas con el puerto del Pireo.
 Syntagma una formación del antiguo ejército macedonio en tiempos de Filipo II que estaba constituida por unos 256 soldados.
En la Grecia actual un syntagma es equiparable a un regimiento.
 Syntagma es el título de la principal obra de Athanasios de Emesa.
 Nombre de una obra religiosa de Theodoro Balsamon en el siglo XII.